Шарлеваль () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Экс-ан-Прованс, кантон Пелиссан.

Площадь коммуны — 14,41 км², население — 2324 человека (2006) с выраженной тенденцией к росту: 2515 человек (2012), плотность населения — 174,5 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 2498 человек, а в 2012 году — 2515 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1535 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1117 были экономически активными, 418 — неактивными (показатель активности 72,8%, в 1999 году — 67,1%). Из 1117 активных трудоспособных жителей работали 1005 человек (544 мужчины и 461 женщина), 112 числились безработными (35 мужчин и 77 женщин). Среди 418 трудоспособных неактивных граждан 122 были учениками либо студентами, 140 — пенсионерами, а ещё 156 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 1006 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 2325,5 человек. При этом медиана доходов составила 17 тысяч 166 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Шарлеваль